Анга́рские хутора́:

 Ангарские Хутора — посёлок в Иркутском районе Иркутской области России.
 «Ангарские хутора» — официальная резиденция президента России на берегу реки Ангары.